From Headquarters – cortometraggio del 1915 diretto da Ralph Ince
From Headquarters – film del 1929 diretto da Howard Bretherton
From Headquarters – film del 1933 diretto da William Dieterle